El término yod puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a yod, la décima letra del alfabeto fenicio;
 a yod, la décima letra del alfabeto hebreo;
 a yod, un término lingüístico que designa al sonido palatal tanto semiconsonante como semivocal.